Лас Лијебрес има више значења:

 Лас Лијебрес (Вијеска), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Лијебрес (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Лијебрес (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Лијебрес (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Лијебрес (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Лијебрес (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Лијебрес (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Лијебрес (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Лијебрес (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Лијебрес (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Лијебрес (Хамај), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Лијебрес (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Лијебрес (Санта Марија де лос Анхелес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Лијебрес, Ла Лијебре (Тонаја), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Лијебрес, План де Сан Антонио (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Лијебрес (Тепетлаосток), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Лијебрес (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Лијебрес (Аљенде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Лијебрес (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Лијебрес (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Лијебрес (Пероте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику